Списки космічних запусків
Космонавтика 2012